Luca Riccitelli – pilota automobilistico italiano
 Primo Riccitelli – compositore italiano